Данный список содержит известных исполнителей хип-хопа, которые были убиты.

Исследование 2015 года пришло к выводу, что убийство стало причиной 51,5% смертей американских хип-хоп-музыкантов. В исследовании отмечается, что эта цифра в первую очередь относится к преждевременной смерти, поскольку большинство хип-хоп-музыкантов не дожили до возраста самого высокого риска сердечных и печёночных заболеваний. Средний возраст смерти составляет 25–30 лет. У исполнителей хип-хопа уровень убийств от пяти до тридцати двух раз выше, чем у исполнителей любого другого музыкального жанра. В 2020 году журнал XXL написал, что из 77 смертей рэперов, которые они исследовали, более 40 остаются нераскрытыми.

Список

Примечания